Ледь — река в России, протекает в Вачском и Навашинском районах Нижегородской области. Устье реки находится в 35 км по правому берегу реки Тёша. Длина реки составляет 20 км, площадь бассейна — 102 км².

Исток реки около села Берёзовка в 14 км к юго-западу от посёлка Вача. Река течёт на юго-запад, затем поворачивает на юг. Верхнее течение находится в Вачском районе, нижнее — в Навашинском. Всё течение проходит по ненаселённому лесному массиву. Приток — ручей Ледь (левый). Впадает в Тёшу выше деревни Горицы.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Тёша от истока и до устья, речной подбассейн реки — Бассейны притоков Оки от Мокши до впадения в Волгу. Речной бассейн реки — Ока.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 09010300212110000030878
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110003087
 Код бассейна — 09.01.03.002
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Реки Вачского района
Реки городского округа Навашинский
Притоки Тёши